Příjmení Heeger nosí více významných osobností:

 Alan J. Heeger (* 1936) – americký chemik a fyzik
 Rudolf Heeger (1883–1939) – československý politik německé národnosti
 Viktor Heeger (1858–1935) – rakouský pedagog, spisovatel a politik německé národnosti působící ve Slezsku

Související články 
 Heger
 Höger